La Serie C 1939-1940 fu la quinta edizione della terza serie della Divisione Nazionale.

Stagione 
La crescita del campionato non cessò neanche quest'anno, portando le società partecipanti addirittura a 122 unità, tra cui quattro neoretrocesse ed un esercito di ventotto neopromosse.

Il campionato ebbe un andamento abbastanza simile a quello precedente. Tutte le quattro finaliste perdenti della scorsa stagione, , ,  e il , trovarono le forze per qualificarsi alle finali per la promozione in Serie B. E al dunque un rimescolamento geografico deciso nei gironi finali premiò le società del nord a discapito di quelle meridionali che rimasero al palo. Le squadre che approdarono alla Serie B furono il , la Reggiana, il Savona e il Macerata che dopo la delusione della stagione precedente batté la più quotata MATER; lo Spezia fu poi ammesso in serie cadetta al posto dell'escluso .

Girone A

Aggiornamenti 
Il Dopolavoro Aziendale Arsa Sezione Calcio ha rinunciato a disputare la Serie C.
Ampelea D.A.C., C.R.D.A. Monfalcone e Associazione Sportiva Pro Gorizia sono state riammesse in Serie C.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Al girone era iscritto anche il Legnago che tuttavia, avendo annunciato per tempo la sua rinuncia, ottenne di continuare subito il suo percorso nella Prima Divisione Veneta.
Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione 1940-1941. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il Giovinezza si ritirò a calendario già compilato, obbligando il D.D.S. a non modificare il calendario, lasciandolo a 30 giornate.

Risultati

Girone B

Aggiornamenti 
L'Associazione Calcio Crema è stata riammessa in Serie C.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione 1940-1941. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Girone C

Aggiornamenti 
L’Associazione Calcio Cantù è stato riammesso in Serie C.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Al girone era iscritto anche la SIAI Marchetti che tuttavia annunciò per tempo la sua rinuncia, e sospese la sua attività per tutta la durata della Seconda guerra mondiale. 
Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione 1940-1941. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La Gallaratese fu poi riammessa in Serie C.

Risultati

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Al girone era iscritto anche l’Imperia che tuttavia, avendo annunciato per tempo la sua rinuncia, ottenne di continuare subito il suo percorso nella Prima Divisione Ligure. 
Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione 1940-1941. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Girone E

Aggiornamenti 
Associazione Calcio Carpi ed Ente Sportivo Francesco Baracca di Lugo sono stati riammessi in Serie C.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Al girone era iscritta anche la Mirandolese che tuttavia annunciò per tempo la sua rinuncia, e sospese la sua attività per tutta la durata della Seconda guerra mondiale.  
Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione 1940-1941. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Grosseto e Forlimpopoli furono poi riammessi in Serie C.

Risultati

Girone F

Aggiornamenti 
L'Associazione Calcio Perugia ha rinunciato di disputare il campionato di Serie C.
Associazione Sportiva Jesi e Società Sportiva Gubbio sono state riammesse in Serie C.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione 1940-1941. 
 Ritirato a campionato in corso.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Jesi ritirato alla 7ª giornata di ritorno; sono stati mantenuti validi i risultati del girone d'andata. 
Il San Giovanni Vald. è stato penalizzato con la sottrazione di 1 punto in classifica, per una rinuncia. È poi stato riammesso in Serie C.

Risultati

Girone G

Aggiornamenti 
La Pro Calcio San Giorgio Fois ha rinunciato di disputare il campionato di Serie C.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione 1940-1941. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Girone H

Aggiornamenti 
L'Unione Sportiva Palmese ha rinunciato di disputare il campionato di Serie C.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione 1940-1941. 
 Ritirato a campionato in corso.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Agrigento ritirato dopo 11 giornate; annullati tutti i suoi risultati.
Il Manfredonia è stato penalizzato con la sottrazione di 1 punto in classifica.

Risultati

Finali 
Le 8 squadre qualificate alle finali, Vicenza, Reggiana, Varese Sportiva, Savona, Spezia, Macerata, M.A.T.E.R. e Taranto, furono quest'anno sorteggiate casualmente in due gironi da quattro. Le prime due di ciascun girone furono promosse in Serie B. Complice lo scioglimento della società cadetta del , anche lo Spezia, giunto a pari punti con la sua seconda, venne poi promosso.

Girone finale A

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1940-1941. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Girone finale B

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1940-1941. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Note

Bibliografia 
Giornali 
 Il Littoriale, quotidiano sportivo consultabile presso l'Emeroteca del CONI e la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
 Gazzetta dello Sport, stagione 1939-1940, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Civica di Torino;
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano,
 Biblioteca Civica Berio di Genova,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Libri 

Calcio nel 1939
Calcio nel 1940
1939